Liska je naselje u sastavu Općine Dugopolje, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 56 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva svetog Luke

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Dugopolja